John Horsley ist der Name folgender Personen:

* John Horsley (Schauspieler) (1920–2014), britischer Schauspieler 
 John Callcott Horsley (1817–1903), britischer Maler